Пуно може да се отнася за:

 Пуно град в Перу
 Пуно, област в Перу
 Пуно, провинция в Перу
 Пуно, регион в Перу